Мамиловы () — ингушский тайп. Один из редких ингушских тайпов, все члены которого являются носителями идентичной фамилии.

Происхождение 
Происходит из аула Эрзи Джейрахского района Ингушетии (с 2000 г. является частью Государственного природного заповедника «Эрзи»). В данное время представители тейпа проживают в основном в Малкобекском и Джейрахском районах Ингушетии.

Известный ингушский этнограф и краевед Чах Ахриев так описывает происхождение тейпа:«Кист — сын одного знаменитого сирийского владельца из дома Камен (Комнен), во время первых крестовых походов перебрался из Сирии в Абхазию, а отсюда, через некоторое время, перешел в Грузию. Но Грузия в то время была в самом печальном положении от постоянных нападений арабов и турок, так что Кист принужден был убежать отсюда в неприступные Кавказские горы и поселился в одном из ущелий Северного Кавказа, недалеко от верховьев Терека… Сын Киста Чард имел сына Чарда же. Последний построил в Арзи (Эрзи) 16 „осадных“ башен и замков, которые существуют и в настоящее время. После Чарда следовали его прямые потомки: Эдип, Эльбиаз и сыновья последнего Мануил (Мамил) и Анд (Янд). После смерти Мануила (Мамила) сын его Даурбек поссорился с дядею Андом, оставил Кистинское общество и переселился в соседнее, Джераховское общество».Находятся в братстве (тейповом родстве) с ингушскими фамилиями: Яндиевыми, Буражевыми и Алдагановыми (также выходцами из аула Эрзи).

Известные представители 
 Мамилов, Руслан Израилович — скульптор, художник.
 Мамилов, Суламбек Ахметович — режиссёр, сценарист, актёр.

Примечания

Литература

Ссылки 
 «ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XVIII — НАЧАЛЕ XX ВЕКА» (ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»)

Ингушские тайпы